Altes Chemisches Institut oder Alte Chemie heißen Gebäude
in Bonn, siehe Altes Chemisches Institut (Bonn)
in Freiberg, siehe Altes Chemisches Institut (Freiberg)
in Greifswald, siehe Alte Chemie (Greifswald), erbaut 1907
in Leipzig, siehe Altes Chemisches Institut (Leipzig)
in Marburg, siehe Altes Chemisches Institut (Marburg)
in Wien, siehe Altes Chemisches Institut (Wien)

Siehe auch
 Chemisches Institut